Бурановка — село в Павловском районе Алтайского края. Административный центр Бурановского сельсовета.

География 
Село расположено между реками Рогозиха и Касмала, являющейся притоком Оби.

Население

Социальная сфера 
На территории села действуют несколько учреждений образования: МОУ «Бурановская СОШ», детский сад, сельский дом культуры, сельская библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Алтайский край)